Кус има више значења:
 Округ Кус (Њу Хемпшир)
 Округ Кус (Орегон)